De Kersjes van de Groenekan Prijs of Kersjesprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitzonderlijke talenten in de Nederlandse kamermuziek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden. Het Kersjes Fonds werd in 1994 opgericht door de Nederlandse dirigent Anton Kersjes (1923-2004) en diens echtgenote Margreet van de Groenekan. Het is een van de grootste particuliere stimuleringsfondsen op muziekgebied in Nederland.

Winnaars

Voor eerdere uitreikingen, zie de lijst met laureaten van het Fonds.

Externe links 
 Website Het Kersjesfonds

Nederlandse muziekprijs